Kumpfmühl ist der Ortsname von

 Kumpfmühl-Ziegetsdorf-Neuprüll, Stadtbezirk 13 von Regensburg, Bayern

 Kumpfmühl (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kumpfmühl (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kumpfmühl (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kumpfmühl (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kumpfmühl (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kumpfmühl (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kumpfmühl (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kumpfmühl (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Kumpfmühl (Gemeinde Dorf), Ortschaft der Gemeinde Dorf an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kumpfmühle